

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4 
 Pomarzany – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Krośniewice 
 Pomarzany – osada w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Krośniewice 
 Pomarzany – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Łanięta
 Pomarzany – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Kłecko

Zobacz też 
 Pomarzany Fabryczne
 Pomorzany